Guirassy ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Khadre Guirassy (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Serhou Guirassy (* 1996), französisch-ivorischer Fußballspieler